Pokuszenie (film 1995) − polski film psychologiczny w reżyserii Barbary Sass
 Pokuszenie (film 1981) − RFNowski film dramatyczny w reżyserii Krzysztofa Zanussiego